Toponímia:
 Clark, poble al comtat de Denton, Texas, reanomenat DISH
 Clark (Dakota del Sud)
 Clark (cràter)
 Clark (Missouri)
 Clark Fork, població dels Estats Units a l'estat d'Idaho
 Clark Mills, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Lewis and Clark Village, població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Biografies:
 Clark Kent, àlter ego del personatge de ficció Superman
 Clark Gable, actor de cinema nord-americà
 Ben Clark (Eivissa, 1984), poeta i traductor eivissenc d'origen britànic
 Daniel Clark (Londres, 1988), jugador de bàsquet anglès
 Danny Clark (Launceston, 1951), ciclista australià
 Edwin Clark (1814 - Marlow, Berkshire, 1894), enginyer hidràulic anglès
 Graham Clark (Lancashire, 1941), tenor anglès
 Helen Clark (1950), política neozelandesa
 James Clark Ross (Londres, 1800 - Aylesbury, 1862), oficial de la Royal Navy, explorador i botànic anglès
 Jim Clark (1936 - 1968), pilot escocès
 Jim Clark (muntador) (Boston, Anglaterra, 1931), muntador de cinema
 John Grahame Douglas Clark (1907 – 1995), arqueòleg anglès especialitzat en paleoeconomia
 Josiah Clark Nott (Carolina del Sud, 1804 - Mobile, Alabama, 1874), metge i cirurgià
 Kelly Clark (Newport, 1983), esquiadora estatunidenca especialista en surf de neu
 Mark Wayne Clark (1896 - 1984), militar estatunidenc
 Ricardo Clark, futbolista dels Estats Units
 Sonny Clark, pianista nord-americà de hard bop
 Micel·lània: The Dave Clark Five, grup anglès de rock and roll